— серия японских ежегодных справочников в формате , выпускаемых издательством  с ноября 2004 года и содержащие ежегодные рейтинги и обзоры ранобэ. В справочнике публикуется список из десяти самых популярных ранобэ по данным онлайн-опроса читателей, а также опроса среди критиков, влиятельных лиц и других людей, связанных с индустрией ранобэ. Каждая работа в списке сопровождается введением, а также интервью с автором или авторами ранобэ, занявшей первое место в рейтинге. Большинство ранобэ, включаемых в рейтинг, являются многотомными изданиями, но в рейтинг также включаются однотомные работы. Первое издание справочника было выпущено 25 ноября 2004 года и является списком на 2005 год. Наряду с Kono Manga ga Sugoi!, основной темой которой являются рейтинги и обзоры манги, Kono Light Novel ga Sugoi! входит в число ежегодно публикуемых издательством Takarajimasha серий справочников.

Серия To Aru Majutsu no Index десять раз занимала различные места в десятке лучших ранобэ, Sword Art Online  — девять, Ascendance of a Bookworm — семь, а Baka to Test to Shoukanjuu — шесть раз. Серии «Харухи Судзумия», Book Girl, Monogatari и Bottom-tier Character Tomozaki фигурировали в рейтинге по пять раз каждая. To Aru Majutsu no Index и Sword Art Online также дольше всех входили в десяток лучших ранобэ, каждое по девять изданий подряд. My Youth Romantic Comedy Is Wrong, As I Expected возглавляла рейтинг издания три года подряд (2014—2016).

В справочнике также составляются рейтинги лучших мужских и женских персонажей, а также иллюстраторов из числа работ, выпущенных в течение года.  из To Aru Majutsu no Index девять раз (2010—2014 и 2016—2019) возглавляла рейтинг лучших женских персонажей. Только две серии ранобэ занимали первое место во всех четырёх рейтингах одного и того же издания: To Aru Majutsu no Index в 2011 году и My Youth Romantic Comedy Is Wrong, As I Expected в 2015 году.

В 2016 году рейтинг лучших ранобэ был разделён на две категории: одна предназначена для ранобэ, выпускаемых в формате бункобонов, а другая — для ранобэ, выпускаемых в формате танкобонов.

Список изданий

Рейтинги издания

Лучшее ранобэ

2005—2016

Ранобэ в формате бункобона

Ранобэ в формате танкобона

Зал славы ранобэ

Ранобэ десятилетия

Лучший женский персонаж

Лучший мужской персонаж

Лучший иллюстратор

Десять лучших ранобэ

2005—2008

2009—2012

2013—2016

Бункобоны

2017—2020

2021—2023

Танкобоны

2017—2020

2021—2023

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Takarajimasha

Появились в 2004 году в Японии
Печатные издания, возникшие в 2004 году

Рейтинги книг